Das Rheingold, opera Richarda Wagnera 
 Rheingold (album), album njemačkog heavy metal-sastava Grave Digger